

Toponimi 
 White Rock, città del Canada
 White Rock, città degli Stati Uniti in Dakota del Sud
 White Rock, località degli Stati Uniti in Nuovo Messico

Musica 
 White Rock, album del 1977 di Rick Wakeman
 White Rock, brano del 1979 dei Riot